Oirschot (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
 Oirschot (plaats), de belangrijkste plaats in de gemeente Oirschot
 Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, een kazerne gelegen nabij Oirschot